Kitāb at-tauhīd (arabisch كتاب التوحيد) steht für folgende Werke:

 Kitāb at-tauhīd von Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhāb
 Kitāb at-tauhīd von Abū Mansūr al-Māturīdī